

Побит-Камик () — село в Кюстендильській області. Входить до складу общини Трекляно.
 Побит-Камик () — село в Пазарджицькій області. Входить до складу общини Велинград.
 Побит-Камик () — село в Разградській області. Входить до складу общини Разград.